Николай Юрковский:
 Юрковский, Николай Иванович (1919—1973) — участник Великой Отечественной войны, командир разведывательного взвода, старший лейтенант, Герой Советского Союза.
 Юрковский, Николай Фёдорович (?—1855) — русский военный моряк, герой Севастопольской обороны.